Kreutzberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kreutzberg (1931–2006), deutscher Herz- und Lungenchirurg
 Carl Joseph Kreutzberg (1802–1870), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, Chemiker und Statistiker
 Deja Kreutzberg (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Georg Wilhelm Kreutzberg (1932–2019), deutscher Neurophysiologe
 Gottlieb Christian Kreutzberg (1814–1874), deutscher Tierschausteller
 Harald Kreutzberg (1902–1968), deutscher Choreograph und Filmschauspieler
 Karl Kreutzberg (1912–1977), deutscher Handballspieler
 Lola Kreutzberg (1887–1966), deutsche Journalistin, Forschungsreisende sowie Dokumentarfilmproduzentin und -regisseurin
 Martin Kreutzberg (* 1943), deutsch-schweizerischer Dramaturg, Regisseur und Theaterwissenschaftler

Siehe auch:
 Kreuzberg
 Georg Kreuzberg (1796–1873), deutscher Kaufmann, Gründer des Apollinarisbrunnens und des Heilbades Bad Neuenahr
 Pitt Kreuzberg (1888–1966), deutscher Maler